Эксидёй () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Шабане. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16134.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Пуатье, в 50 км к северо-востоку от Ангулема.

Через территорию коммуны протекает река Вьенна.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1072 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 645 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 435 были экономически активными, 210 — неактивными (показатель активности — 67,4 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 435 активных работали 383 человека (215 мужчин и 168 женщин), безработных было 52 (20 мужчин и 32 женщины). Среди 210 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 102 — пенсионерами, 75 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Исторический памятник с 1973 года
 Приходская церковь Сент-Андре (XII век). Исторический памятник с 1964 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта